Szwajcaria:
 Maloja – region w kantonie Gryzonia
 Maloja – miejscowość w kantonie Gryzonia, w okręgu Maloja
 Maloja – dawny okręg (Bezirk) w kantonie Gryzonia

Inne:
 Maloja – wiatr
 Maloja Palace – hotel w Szwajcarii
 Malojapass – przełęcz w Alpach

Zobacz też:
 Maloya